Az Odaát (Supernatural) hetedik évada 2011. szeptember 23. és 2012. május 18. között futott az amerikai The CW csatornán, Magyarországon 2016. január 6. és 2016. március 23. között adták le szinkronosan.

Cselekmény

Karakterek a 7. évadban

Dean Winchester
Sam Winchester

Epizódok 

07